Никола Трайчев Белагушов () е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 

Никола Белагушов е роден в град Прилеп, тогава в Османската империя, днес в Северна Македония. Син е на Трайче Белагуша и Солтана (Тана), има братя Коста и Йордан и сестра Параскева (майка на Коста Църнушанов).

Бащата му Трайче е предприемчив и заможен, има фурни и дюкяни в Прилеп и в Битоля, където поставя двамата си сина да ги ръководят. И двамата обаче се заемат с революционна дейност и занемаряват търговията. Никола Белагушов ръководи част от Битолския район, поддържа връзките на местния комитет с щаба на Илинденско-Преображенското въстание в Смилево. След разгрома на въстанието е арестуван и изпратен на заточение в Диарбекир, откъдето се връща болен около Хуриета и скоро след това умира.

Негов племенник е актьорът Петър Белогушев.

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Родени в Прилеп
Затворници в Диарбекир